Драфт НХЛ 1992 года прошел в Монреале 20 июня 1992 года. Всего было задрафтовано 264 хоккеиста, из них 43 представляли Россию. Драфт проходил на прежней арене клуба НХЛ Монреаль — Монреаль Форум.

Алексей Яшин был выбран под общим вторым номером клубом Оттава Сенаторс, что являлось наивысшим драфт-пиком для российских игроков. Ещё в 1994 и 1996 годах российские игроки выбирались под столь высоким номером, и лишь только в 2001 году Илья Ковальчук был выбран первым.

1 раунд

2 раунд

3 раунд

Хоккеисты, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
Драфт НХЛ 1992 на NHL.com

Драфт НХЛ 1992 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1992